Chandrasekhar peut faire référence à :

Homonymie
 Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995), astronome et mathématicien, lauréat du prix Nobel de physique en 1983 ;
 Sivaramakrishna Chandrasekhar (1930-2004), physicien indien, cousin de Subrahmanyan ;
 Jay Chandrasekhar (né en 1968), acteur et réalisateur américain.

Autres
 la limite de Chandrasekhar, qui détermine si une étoile massive en fin de vie peut se transformer en étoile à neutrons ;
 Chandra, un télescope spatial de la NASA, destiné à l'étude des sources astrophysiques de rayons X, nommé en hommage à Subrahmanyan Chandrasekhar ;
 l'astéroïde (1958) Chandra, également nommé en l'honneur de Subrahmanyan Chandrasekhar.

Homonymie de patronyme